O Grande Prêmio da Itália de 1993 foi a 12ª etapa do mundial de MotoGP de 1993. Aconteceu no final de semana de 3 a 5 de Setembro nos 4.064 km de Misano Circuit.

500 cc

GPs de MotoGP de 1993
1993
Desporto na Itália em 1993